Шубёнка — топоним:
 Шубёнка — село в Зональном районе Алтайского края.
 Шубёнка — река в Алтайском крае и Республике Алтай, приток Сухой Чемровки.